Ма́рко Лива́я (; 26 августа 1993, Сплит, Хорватия) — хорватский футболист, нападающий хорватского клуба «Хайдук» и сборной Хорватии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник хорватских клубов «Омладинац» (Враньич), «Динамо» (Загреб) и «Хайдук» (Сплит). В 2010 году оказался в системе подготовки миланского «Интера», выступал за молодёжный состав клуба.

С 2010 по 2011 год Марко Ливая находился на правах аренды в швейцарском «Лугано», но ни одного матча за команду не сыграл. В 2011 году хорватский нападающий был арендован «Чезеной». Дебютировал в серии А 16 октября 2011 года, заменив Абделькадера Геззаля на 85-й минуте матча против «Фиорентины».
До окончания срока аренды Ливая ещё дважды выходил на замену в составе «Чезены», после чего вернулся в «Интер». 1 апреля 2012 года форвард попал в заявку миланского клуба на матч с «Дженоа», однако на поле в тот день так и не вышел.

Ливая впервые сыграл за «Интер» 26 августа 2012 года в матче первого тура чемпионата Италии против «Пескары». Нападающий заменил Диего Милито за 7 минут до окончания встречи. 2 августа 2012 года в матче против «Хайдука» Марко Ливая дебютировал в лиге Европы.
Первый гол на турнире хорватский форвард забил гол ударом головой на 39-й минуте встречи против «Рубина».

В январе 2013 года в рамках сделки по переходу Эсекьеля Скелотто в «Интер» Марко Ливая был отдан «Аталанте», которая выкупила 50 % прав на игрока.15 мая 2014 года подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином»

. 31 августа 2015 был отдан в аренду в «Эмполи» с правом выкупа.

Летом 2016 года Ливая на правах свободного агента перешел в «Лас-Пальмас». Через год после этого его арендовал афинский АЕК, который в 2018 году полностью выкупил права на нападающего.

В сборной 
Марко Ливая выступал за юношеские сборные Хорватии различных возрастов, начиная с 15-летнего. С 2010 года нападающий играет за юношескую сборную страны до 19 лет.

Статистика

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Хайдук» Сплит